Romberg steht für:
 Romberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Romberg (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Westfalen
 Romberg (Musikerfamilie), Musikerfamilie aus Münster (Westfalen)
 Haus Romberg, Rittersitz im Ascheberger Ortsteil Davensberg im Münsterland
 Romberg-Integration
 Romberg-Test

Romberg ist der Name folgender

Berge:
 Romberg (Taunus), bei Königstein im Taunus
 Romberg (Reelsen), bei Reelsen, Eggegebirge

Naturschutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Romberg (Unterfranken), Naturschutzgebiet im Landkreis Main-Spessart in Bayern
 Naturschutzgebiet Romberg, Naturschutzgebiet in Brilon in Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Romberg (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl in Nordrhein-Westfalen
 Romberg, Ortsteil von Leverkusen im Stadtteil Pattscheid/Bergisch Neukirchen
 Romberg, deutscher Name der Gemeinde Remiremont, Frankreich
 Romberg, Ort im Kreis Breslau, Schlesien, seit 1945: Samotwór im Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (mit Schloss Romberg)
 Romberg, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rzymek im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 

Siehe auch:
 Romberger
 Rumberg
 Rhomberg